André Daulier Deslandes (1621-1715), auteur français, premier seigneur de Terrebonne (au Québec) ;
 André-François Boureau-Deslandes (1690-1757), scientifique et écrivain français ;
 Christophe Deslandes (1965- ), joueur français de rugby à XV ;
 Jacques Engerran-Deslandes (1751-1843) avocat et homme politique français ;
 Madeleine Deslandes (1866-1929), journaliste et romancière française ;
 Martin Deslandes, auteur dramatique français du  ;
 Océane Deslandes (2000-) footballeuse française ;
 Paul Deslandes (1746-1830,) homme politique français ;
 Paulin Deslandes (1806-1866), auteur dramatique français ;
 Philippe Deslandes (1946- ), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Pierre Delaunay-Deslandes (1726-1803), directeur de la Manufacture des glaces de Saint-Gobain ;
 Raymond Deslandes (1825-1890), journaliste, auteur dramatique et directeur de théâtre français ;
 Sylvain-Denis Houdan Deslandes (1754-1807), militaire français.
 Ghislain Deslandes (1970-) philosophe français.

Patronyme normand